

Botanica 
 Cedro – genere delle conifere, la cui specie più nota è il Cedro del Libano
 Cedro (Citrus medica) – agrume e relativo arbusto

Geografia

Cedro è un comune brasiliano dello Stato del Ceará;
Cedro è un comune brasiliano dello Stato del Pernambuco

 Cedro – census-designated place del Nuovo Messico

Altro 
 Cedro – figura araldica

Altri progetti